

Sigle 
 Namespace Routing Language – una mappatura dal namespace URI allo schema URI
 National Rugby League – principale lega professionistica australiana di rugby a 13
 Naval Research Laboratory – laboratorio di ricerca della marina militare statunitense e del corpo dei marines

Codici 
 NRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di North Ronaldsay (Regno Unito)
 nrl – codice ISO 639-3 della lingua ngarluma